Mohammedan Sporting Club é um clube de futebol de Bangladesh. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2015.

Clubes de futebol de Bangladesh